Música
Beco sem Saída (álbum do Trio Parada Dura)

Cinema
Dead End, filme de 1937 com Sylvia Sidney e Humphrey Bogart exibido no Brasil como Beco sem Saída
Man-Trap, filme de 1961 com Jeffrey Hunter e Stella Stevens, conhecido no Brasil como Beco sem Saída

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música